Фрідріх (Фріц) Вільгельм Людвіг Кренцлін ( або , 1847 — 1934) — німецький ботанік.

Біографія 
Фрідріх Вільгельм Людвіг Кренцлін народився 25 липня 1847 року у місті Магдебург.

У 1891 році Кренцлін став доктором філософії Берлінського університету. Він зробив значний внесок у ботаніку, описавши багато видів насіннєвих рослин. Фрідріх Вільгельм Людвіг Кренцлін був співробітником Музею природознавства Лондона.

Фрідріх Вільгельм Людвіг Кренцлін помер 9 березня 1934 року в комуні Крюссау, земля Саксонія-Ангальт.

Наукова діяльність 
Фрідріх Вільгельм Людвіг Кренцлін спеціалізувався на насіннєвих рослинах.

Публікації 
 Pfitzer, Ernst Hugo Heinrich; Kraenzlin, Friedrich Wilhelm Ludwig (1907) (PDF). Orchidaceae Monandrae — Coelogyninae. Retrieved 2008-05-12. «Courtesy of the Botanical Garden Real, Spain — Digital Library».
 Pfitzer, Ernst Hugo Heinrich; Kraenzlin, Friedrich Wilhelm Ludwig (1907) (PDF). Orchidaceae Monandrae — Thelasinae. Retrieved 2008-05-12. «Courtesy of the Botanical Garden Real, Spain — Digital Library».
 Kraenzlin Friedrich Wilhelm Ludwig Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftrage der Preuss. Akademie der Wissenschaften / herausgegeben von A. Engler; [Heft 83] IV. 50. Orchidaceae-Monandrae-Pseudomonopodiales mit 101 Einzelbildern in 5 Figuren / von Fr. Kränzlin. — Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann (Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig).

Примітки

Джерела 
 

Німецькі ботаніки
Автори ботанічних таксонів
Уродженці Магдебурга